Старо́е Ля́да () — упразднённый посёлок, входивший в состав Вишовского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Посёлок был упразднён в 2015 году.

География

Расположение 
В 16 км на восток от Белынич, в 31 км от Могилёва и железнодорожной станции Могилёв I.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, затем по автодороге Минск — Могилёв. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
Основан в 1920-е годы переселенцами с соседних деревень. В 1930-е годы местные жители вступили в колхоз.

В начале июля 1941 года оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Освобождён 29 июня 1944 года.

В 1986 году — в составе колхоза «Заветы Ленина» с центром в деревне Каменица.

Население 
 2002 год — 1 двор, 1 житель.

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 5, кн. 1. Магілёўская вобласць / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (дырэктар) і інш. — : БелЭн, 2008. — 728 с.: іл. — 2000 экз. — ISBN 978-985-11-0409-9.

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Упразднённые населённые пункты Белыничского района